Соревнования по тяжёлой атлетике среди женщин в категории до 49 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 24 июля в помещениях Токийского международного форума. В соревнованиях приняли участие 14 спортсменок из 14 стран. 

После рывка лидировала китайская тяжелоатлетка Хоу Чжихуэй, установившая новый олимпийский рекорд (94 кг), в толчке китаянка смогла вновь установить олимпийский рекорд (116 кг) и с суммой 210 кг, что также является новым олимпийским рекордом стала победительницей соревнований. 

Серебряную олимпийскую медаль в этой весовой категории тяжёлой атлетики завоевала Саикхом Мирабаи Чану. Обладательницей бронзовой награды стала индонезийская спорстменка Винди Чантика Айса.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2020 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Олимпиады 2020
 Результаты 
 Олимпийский турнир

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2020